Saint-Pantaléon puede referirse a: 

 Saint-Pantaléon, comuna de Lot (Francia).
 Saint-Pantaléon, comuna de Vaucluse (Francia).